Sveti Lenart (Cerklje na Gorenjskem), plaats in de Sloveense gemeente Cerklje na Gorenjskem.
 Sveti Lenart (Železniki), plaats in  de Sloveense gemeente Železniki.